Фрэнсис Росси (, род. 29 мая , Форест-Хилл, Лондон, Англия) — британский рок-музыкант, певец, гитарист и автор песен, наибольшую известность получивший как основатель и фронтмен рок-группы Status Quo. В 2010 году Росси был удостоен ордена Британской империи (OBE).

Биография 
Фрэнсис Доминик Николас Майкл Росси родился 29 мая 1949 года в Форест-Хилле, Лондон. Отец Фрэнсиса — итальянец (отсюда итальянская фамилия Росси), а мать — ирландка. Фрэнсис учился в католической начальной школе в Сиденхэме (), о которой оставил самые трогательные воспоминания. Там у него было много друзей, он чувствовал себя в уютном и безопасном окружении. Была лишь одна монахиня, избивавшая учеников, но продержалась она в школе недолго.
Со школьными годами у Фрэнсиса были связаны и первые романтические воспоминания:

В начальной школе Фрэнсису так нравилось, что в последний день, расставаясь с нею, он горько плакал.

Среднюю школу родители позволили сыну выбирать самостоятельно. Ближайшая католическая средняя школа показалась Фрэнсису слишком ветхой: он хотел учиться непременно в современном строении; лишь позже сообразил, что этим своим решением изменил, возможно, весь ход своей жизни, отказавшись от более качественного образования, дававшего ему шансы на академическое будущее. Он поступил в школу Седжхилл () и сделался, по собственному выражению, откровенным «простолюдином». Росси так вспоминал один из своих диалогов с преподавательницей французского:

Это пророчество, как вспоминал Росси, осуществилось, но лишь наполовину: в 19 лет в составе группы он оказался во Франции, где к нему обратились по-французски, и он не смог вымолвить в ответ ни слова. А за четыре года до этого его исключили из школы, причём — в день её окончания. «Все окончили школу в 16 часов, а меня директор решил вышвырнуть в обеденный перерыв», — утверждал Фрэнсис Росси.

Status Quo 

В 1967 году группа The Spectres, одним из основателем которой был Фрэнсис Росси, переименовалась в Status Quo. Квартет стал одним из самых коммерчески успешных в истории британской поп-музыки. 22 сингла группы входили в британскую «десятку». Общемировой тираж всех пластинок Status Quo (к 2008 году) составил 128 миллионов. Она 106 раз выступала в телепрограмме Top of the Pops, 15 (из 28) студийных альбомов получили «золотой» статус (Don’t Stop стал платиновым); четыре из них поднимались в Британии на 1-е место.
. Всё это время Росси оставался её основным автором, вокалистом и фактическим лидером

Семейная жизнь 
Фрэнсис Росси женился первый раз в 1967 году; они развелись с Джин в 1979; от этого брака у него трое детей.

В 1992 году он женился на Эйлин, у них пятеро детей. Фрэнсис и Эйлин живут в Суррее, Англия.

Дискография

Сольные альбомы 
 1996 — King of the Doghouse
 2010 — One Step at a Time

Примечания 

Рок-музыканты Великобритании
Рок-гитаристы Великобритании
Гитаристы по алфавиту
Рок-вокалисты Великобритании
Музыканты Status Quo
Исполнители шлягеров